Тунисская Профессиональная лига 1 1981/1982 () — 27-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1981/82 на сайте rsssf.com 

1981/1982
Тунис
Тунис
1981 год в Тунисе
1982 год в Тунисе